Ру́би Ян () — китайско-американский монтажёр, режиссёр, продюсер и кинооператор.

Биография 
Будучи родом из Гонконга, Ян работала над рядом художественных и документальных фильмов в качестве режиссёра и монтажёра, исследуя китайские темы. Она получила премию «Оскар» в номинации «Короткометражный документальный фильм» за фильм «» (2006) и  была отмечена рядом других наград, включая «Эмми».

В 2011 году вновь была номинирована на «Оскар».

Ян переехала в Пекин в 2004 году и вернулась в Гонконг в 2013 году.

Примечания

Ссылки

Лауреаты премии «Оскар»
Кинорежиссёры-документалисты США
Иммигрировавшие в США из Китая